Александр Михайлович Муратов (9 октября 1900 — пропал без вести в июне 1942-го) — русский советский писатель, редактор, фронтовой корреспондент, педагог. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей, организатор и в 1934—1941 годах ответственный секретарь Горьковского отделения Союза писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны — старший политрук 172-ой стрелковой дивизии, оборонявшей Севастополь и полностью уничтоженной.

Биография 
Родился в деревне Чуркино Ярославской губернии в 1900 году. Отец Михаил Леонтьевич Муратов. С тринадцати лет работал на ткацкой фабрике.

Сведения о биографии до 1928 года отсутствуют.

В 1928 году прибыл в Нижний Новгород как культпросветчик, преподавал в школе профдвижения при Нижегородском крайсовпрофе и Комвузе.

В 1929—1931 годах учился на литературном факультете вечернего отделения Нижегородского педагогического института.

Вошёл в группу молодых писателей «Молодая рать», сформировавшейся вокруг одноимённой газеты, — последователей идей РАППа, которая с 1929 года получила название Нижегородская ассоциация пролетарских писателей (НАПП), но в августе 1928 года, после встречи с Максимом Горьким, отошёл от идей РАППа, в 1932 году был избран в оргкомитет Союза советских писателей Нижегородского края, вошёл в редсовет издаваемого им нижегородского журнала «Натиск».

В 1934 году возглавлял делегацию писателей-горьковчан на Первом съезде писателей СССР. На 1934 год являлся членом ВКП(б).

С 1934 по 1941 год — ответственный секретарь Горьковского отделения Союза писателей СССР, активно принимал участие в литературной жизни края, редактировал выходивший в 1931—1935 годах литературно-художественный журнал «Натиск».

Участник Великой Отечественной войны, в РККА с июня 1941-го — старший политрук, редактор газеты 172-ой стрелковой дивизии, сражавшейся в Крыму, державшей оборону Севастополя — после тяжёлых оборонительных боёв к июню 1942 года остатки дивизии были сведены в батальон, практически полностью уничтоженный при последнем штурме немцами Севастополя в конце июня.

С июня 1942 года числится пропавшим без вести.

Память 
В Нижнем Новгороде одна из улиц Приокского района носит его имя.

Творчество 
Первые очерки и рассказы появились на страницах нижегородской печати в конце 1920-х годов, однако, ещё в 1925 году его рассказ был издан в сборнике в Ярославле.

Первая книга — «Наше сердце» вышла в 1932 году, о строительстве Горьковского автозавода.

Написал очерк «Новая Балахна» о Балахнинском бумкомбинате для книги «История Горьковского края», создаваемой по инициативе А. М. Горького.

Работу над второй книгой прервала война — в неоконченном виде издана только в 1960 году под названием «Яков Воробьёв» — о первом председателе Нижегородской губчека Я. З. Воробьеве.

Библиография 
 Мель: Трагедия креп-де-пиновой девушки. Неуемная тьма. Рассказы / А. Муратов, Д. Захолустный, Ф. Федюняев. — Ярославль: Литье, 1925. — 31 с.
 Наше сердце: Рассказы / Обл., титул и заставки: А. Суриков. — Н. Новгород: Нижегородское краевое издательство, 1932. — 89 с.
 Яков Воробьев: Повесть / Вступ. статья Н. Бирюкова. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1960. — 251 с.

Литература 
 Личное дело Муратова Александра Михайловича хранится в РГАЛИ, ф. 631 оп. 16 ед. хр. 652
 Александр Михайлович Муратов // Писатели-горьковчане: биобиблиогр. указ. — Горький, 1970. — стр. 141—144.
 Александр Михайлович Муратов // 100 писателей-нижегородцев: жизнь и творчество: краткие сведения. — Н. Новгород, 2004. — стр. 128—129.
 Рассадина Г. — Я солдат твой и сын // Нижегородская правда, 17 августа 1995

Примечания

Источники 
 Муратов Александр Михайлович // Литературная карта Нижегородской области
 Михаил Шкуркин — У Истоков. Александр Михайлович Муратов (1900—1942) // Литературный Нижний Новгород, 2010

Выпускники Мининского университета
Члены ВКП(б)
Члены Союза писателей СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны